Ясенок — река в России, протекает в Калужской области. Левый приток Жиздры.

География 
Река Ясенок берёт начало в районе деревни Запрудное. Течёт на юго-восток. У села Ясенок через реку перекинут железобетонный мост автодороги М3 «Украина». Устье реки находится в 179 км по левому берегу реки Жиздра. Длина реки составляет 32 км, площадь водосборного бассейна — 254 км².

Притоки (км от устья) 
 2 км: река Чашенка (пр)
 10 км: река Сектец (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Белёв до города Калуга, без рек Упа и Угра, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010100512110000019661
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001966
 Код бассейна — 09.01.01.005
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Притоки Жиздры
Реки Людиновского района